Agnieszka steht für:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Agnieszka
 Agnieszka (1972), polnischer Film von Anette Olsen
 Agnieszka (2014), deutsch-polnischer Film von Tomasz Emil Rudzik
 Agnieszka 46, polnischer Film von Sylwester Chęciński